Лиховид — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Лиховид, Андрей Александрович (род. 1972) — доктор географических наук.
 Лиховид, Михаил Степанович (1922—1944) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.

См. также 
 Лиховидов, Семён Фёдорович